КіноБаза — українська база даних та вебсайт про кінематограф, відкритий 25 грудня 2016 року.

Опис сайту 

КіноБаза — єдиний сервіс українською з можливістю створювати довільні списки фільмів та серіалів, акторів із фільтрами та можливістю вибору приватності. Крім цього, на сайті існують такі можливості як:

 можливість додавати фільм у список улюблених та список перегляну пізніше;
 можливість додавати персону в список улюблених;
 фільтр пошуку фільмів;
 можливість імпортувати та експортувати оцінки;
 можливість прив'язувати та відв'язувати облікові записи соціальних мереж;
 налаштування приватності та інші деталі облікового запису;
 сніппет рейтингу кожного фільму, що є на сайті;
 касові збори в Україні.
 створення користувацьких списків акторів та фільмів, серіалів

Примітки 

Сайти, засновані 2016
Українські сайти
Кіносайти
Банки даних
Онлайн бази даних
Українськомовні ресурси інтернету
Онлайн бази даних фільмів
Засновані в Україні 2016